4-й чемпіонат України із шахів серед жінок, що проходив в 1938 році.

Загальна інформація про турнір 
У чемпіонаті за коловою системою взяли участь 16 переможниць міських та обласних турнірів.

Після 7-ми турів в групу лідерів входили: Голяшевич (5½ очок), Артем'єва та наймолодша учасниця Фрід (по 5 очок). Фрід зберігала шанси на 1 місце до останнього туру, в якому вона, однак, програла. Зрештою перемога дісталася Артем'євій, Вайсберг і Соколик, яка добре фінішувала, набравши по 10½ очок з 15 можливих.

На турнірі було зіграно 119 партій, з яких 95 закінчилися перемогою однієї зі сторін (79,8 %), а 24 партії завершилися внічию. В одній партії була зарахована технічна перемога (поразка).

Турнірна таблиця

Див. також 
 Чемпіонат УРСР із шахів 1938 (чоловіки)

Література 
 Быкова Е. И. Советские шахматистки (К истории женских шахматных соревнований). — М.: Физкультура и спорт, 1951. — 184 с. (сторінка 62).

1938 у шахах
1938 в українському спорті